La Guerre civile bourguignonne (500-501) est une guerre entre Godégisile, soutenu par les Francs et Gondebaud soutenu par les Wisigoths. Elle se concluera par une victoire de Gondebaud.

Contexte 
Cette guerre survient peu  de temps après la première guerre franco-wisigoths qui s'était achevé en 496 créant une inimité entre le Royaume Franc et le Royaume Wisigoth.

Intervention franque 
Godégisile, le frère de Gondebaud, roi des Bourguignons proposa à son beau-frère, Clovis de renverser Gondebaud en sa faveur en échange d’un tribut annuel et de cessions territoriales.

En l’an 500, les Francs entrent dans le royaume. Gondebaud demanda l’aide de son frère et, ensemble, les frères marchèrent contre les envahisseurs. Les trois armées se rencontrèrent près de Dijon, lorsque la bataille débuta, Godégisile combattit son frère auprès des francs. Vaincu Gondebaud se retira à Avignon tandis que Godégisile assumait la royauté du royaume bourguignon. Clovis tenta tout de même de reprendre Avignon à Gondebaud, cependant celui-ci lui paya un tribut qui le convainquit de renoncer à la prise d'Avignon.

Intervention wisigoth 
En 501, Gondebaud, le roi déchu de Bourgogne, cessa de payer son tribut aux Francs, s'allia aux Wisigoths et avec leur aide pris Vienne et exécuta son frère Godégisile qui s'était approprié son trône.

Les prisonniers francs fait pendant la bataille furent confiés à Alaric II, qui rencontra Clovis à Amboise, où Alaric accepta de libérer les captifs, tandis que Clovis rendit tout le territoire wisigoths qu’il détenait encore.

Références 

Campagne de Clovis
500
501
bourguignon
Bourgogne médiévale
Histoire militaire du haut Moyen Âge
Guerre impliquant la France
Guerre impliquant le Royaume Wisigoth